Аяло́н (, от אייל — олень) — название ряда объектов в Израиле, а также израильская фамилия.

Персоналии 
 Аялон, Ами (род. 1945) — руководитель израильской службы безопасности «Шабак» с 1995 по 2000 годы.
 Аялон, Давид — историк, лауреат Государственной премии Израиля 1972 года.
 Аялон, Даниэль (род. 1955) — израильский политик, член партии НДИ, заместитель министра иностранных дел Израиля.
 Аялон, Цви (1911—1993) — израильский военачальник, командующий Центральным военным округом (1948—1952)
 Аялон, Шахар — генерал полиции Израиля, руководитель тель-авивского округа.

Другое 
  (евр. Аялон) — библейские долина и город ().
 Аялон — небольшая река в Тель-Авиве, сезонно пересыхающая.
 Аялон — пещера около города Рамле.
 Аялон — автомагистраль № 20, центральная магистраль Гуш-Дана.
 Аялон — израильская тюрьма.

Примечания